Ган може да се отнася за:
 Ган, град във Франция
 Ган (планина), планина в Източна Тракия

 Хора
 Александър Ган (1809-1895), руски офицер
 Уилям Ган (1878-1955), американски финансист